Континентална хокејашка лига 2011/12. је четврта по реду сезона Континенталне хокејашке лиге. Првобитно је било планирано да у лиги учествују 24 клуба, и то двадесет клубова из Русије, и по један из Белорусије, Казахстана Летоније и Словачке. Новајлија у лиги је словачки клуб Лев Попрад.

Због трагедије у којој је настрадао скоро комплетан тим Локомотиве, тим из Јарославља је одустао од учешћа у такмичењу у текућој сезони, а почетак сезоне је померен за 12. септембар (уместо 7. септембра).

Титулу победника Гагариновог купа, а уједно и шампиона Русије је освојио тим Динамо из Москве који је у финалу, укупним резултатом 4:3 у серији победио Авангард.

Промене у односу на претходну сезону 
У односу на претходну сезону нова екипа је Лев из Попрада, Словачка. Овим се лига први пут проширила ван граница некадашњег СССР-а. Планирано је било да буде 24 клуба, али је због авионске несреће у којој је настрадао скоро комплетан тим Локомотиве, тим из Јарославља је одустао од учешћа у такмичењу у текућој сезони.

Лигашки део сезоне 2011/12. 
Регуларни део сезоне почео је утакмицом суперкупа 12. септембра 2011. а завршен 26. фебруара 2012. године. Сваки тим је у лигашком делу такмичења одиграо по 54 утакмице.

Утакмица свих звезда 2012 
Утакмица свих звезда КХЛ лиге (Матч звёзд КХЛ 2012) одржан је 21. јануара 2012. у Риги, у Арени Рига. Састале су се екипе Тим Озолинша (у част летонског хокејаша Сандиша Озолинша) који је био састављен од играча из Западне конференције и Тим Федорова (Сергеј Федоров) који су чинили играчи Источне конференције. Федоров тим је славио са 15:11.

Клубови

Табела 

И = одиграо, Д = победио, ДП = Победа у продужетку, ДПЕ = Победа после пенала, ППЕ = Пораз после пенала, ПП = Пораз у продужетку, П = изгубио, ГР = Гол-разлика, Б = бодова

Плеј-оф серија

Коначан пласман

Најбољи играчи по месецима

Награде КХЛ лиге 
На церемонији одржаној 23. маја 2012. челници КХЛ лиге су додели укупно 20 награда најзаслужнијим појединцима током сезоне.

Спољашње везе 

 Официјелни сајт КХЛ-а

Континентална хокејашка лига
Хокеј на леду у 2011.
Хокеј на леду у 2012.